Le terme Desborats constitue un patronyme. Ce terme peut se référer à:

Personnalités

 George-Édouard-Amable Desbarats (), est un influent inventeur et imprimeur canadien.
 Michelle Desbarats, un poète canadien, né à Winnipeg, Manitoba et vivant à Ottawa, Ontario.
 Peter Hullett Desbarats, né le   à Montréal et mort le  (à 80 ans) à London en Ontario, est un journaliste, écrivain et dramaturge canadien.

Toponymes

 Desbarats (Ontario), une importante communauté située à 54 km à l'est de Sault-Sainte-Marie, en Ontario, au Canada.
 Rivière Desbarats, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les MRC de La Nouvelle-Beauce et Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Détroit de Desbarats, une voie d'eau naturelle située dans l'archipel arctique canadien, dans le territoire du Nunavut. Ce détroit sépare le Findlay Group d'îles (au nord) de l'île Cameron (au sud).

Homonymie de patronyme